Грегори Джонсон:
 Джонсон, Грегори Карл (род. 1954) — американский астронавт.
 Джонсон, Грегори Норман (Грег) (1971—2019) — канадский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1994 года.
 Джонсон, Грегори Харольд (род. 1962) — американский астронавт.